Die Football League Third Division 1974/75 war die 48. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurden die Blackburn Rovers und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Plymouth Argyle und Charlton Athletic in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1975/76 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Millwall, Cardiff City und Sheffield Wednesday die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der AFC Bournemouth, die Tranmere Rovers, der FC Watford und Huddersfield Town. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1975/76 der Fourth-Division-Meister Mansfield Town und die dahinter platzierten Shrewsbury Town, Rotherham United sowie FC Chester die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1974-75 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1974/75
Fußballsaison 1974/75